L'édition 2019 du tournoi de tennis de San José se déroule du  au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie Premier. Zheng Saisai remporte le tournoi en simple, Nicole Melichar et Květa Peschke celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Croate Petra Martić, de l'Espagnole Garbiñe Muguruza, de la Lettonne Jeļena Ostapenko et de la Chinoise Wang Qiang. Elles sont respectivement remplacées par Misaki Doi, Marie Bouzková, Heather Watson et Madison Brengle.

Lauréates 
En simple, la Chinoise Zheng Saisai remporte son quatrième en s'imposant face à la Biélorusse et tête de série  Aryna Sabalenka.

En double, Nicole Melichar et Květa Peschke (têtes de série ) remportent leur quatrième titre ensemble (leur deuxième de la saison) en battant Shuko Aoyama et Ena Shibahara. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline. Peschke remporte pour la deuxième fois le tournoi.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de San José
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Événement sportif à San José (Californie)
San José
Tennis aux États-Unis en 2019
Sport en Californie en 2019
Sport aux États-Unis en juillet 2019
Sport aux États-Unis en août 2019
Tennis en juillet 2019
Tennis en août 2019